Une java est un film français réalisé par Jean de Size en 1927.
 Une java est un film français réalisé par Claude Orval en 1939.